Карл Эльбергер (; ,  — , ) — австрийский фаготист и музыкальный педагог.

Учился в Венской академии музыки у первого фагота Венского филармонического оркестра Карла Штробля. В 1936 году поступил в состав этого же оркестра и играл в нём до 1974 года, выступая также и как солист; особенное признание получило его исполнение Концерта для фагота с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта — в том числе во время гастрольных концертов Венского филармонического оркестра в Японии, которыми дирижировал Пауль Хиндемит. Учениками Эльбергера было большинство австрийских фаготистов первой величины, в том числе его младший брат Камилло Эльбергер, Эрнст Памперль, Фриц Фальтль, Милан Туркович, Михаэль Верба, Степан Турновский, Дитмар Цеман.

Ссылки 

 Некролог на сайте Венского филармонического оркестра 

Фаготисты по алфавиту
Фаготисты Австрии
Академические музыканты Австрии
Музыкальные педагоги Австрии